Johana ze Châtillonu či také Johana z Blois ( Jeanne de Châtillon, 1253 – 19. nebo 29. ledna 1291, Blois) byla hraběnka z Blois a Chartres a paní z Avesnes.

Život 
Narodila se jako jediná dcera a dědička hraběte Jana ze Châtillonu a Alix, dcery bretaňského vévody Jana. V útlém dětství byla roku 1263 byla zasnoubena s Petrem, synem krále Ludvíka IX., svým vrstevníkem. Z manželství se narodili dva chlapci, kteří zemřeli ještě v dětství. Jejich dvojitý náhrobek se zachoval v klášteře Royamount. Roku 1283 Johana ovdověla.

Roku 1286 prodala hrabství Chartres za rentu ve výši 3 tisíce livrů králi Filipovi IV. Zemřela v důsledku nemoci v lednu 1291 a byla pohřbena v klášteře Guiche. Jejím dědicem se stal bratranec Hugo.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Ženy
Châtillonové
Hraběnky ze Chartres
Hraběnky z Blois
Paní z Avesnes
Úmrtí v Blois
Pohřbení v klášteře Guiche
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1291